American Chemical Society – towarzystwo naukowe
 Applied Computer Science – czasopismo naukowe
 American Cancer Society – amerykańska organizacja charytatywna do walki z rakiem  
 Army Combat Shirt – bluza wojskowa 
 port lotniczy Aczyńsk
 acute coronary syndromes – grupa schorzeń wieńcowych
 after crash system (lub automatic crash system) – układ zabezpieczający